UFC 165: Jones vs. Gustafsson — турнир по смешанным единоборствам, проведённый организацией Ultimate Fighting Championship 21 сентября 2013 года на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто, Канада.

В главном бою вечера американец Джон Джонс в шестой раз защитил титул чемпиона UFC в полутяжёлой весовой категории, выиграв единогласным решением судей у шведа Александра Густафссона.

Предыстория 
Хедлайнерами турнира стали действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Джон Джонс и претендент Александр Густафссон. Густафссон получил статус официального претендента, одержав ранее шесть побед подряд. Для Джонса это была уже шестая защита, в этом бою он планировал превзойти рекорд Тито Ортиса по количеству непрерывных защит чемпионского пояса в полутяжёлом весе.

Другим важным событием вечера стал поединок между действующим временным чемпионом UFC в легчайшей весовой категории Ренаном Бараном и бывшим чемпионом WEC в легчайшем весе Эдди Уайнлендом. Изначально бойцы должны были встретиться ещё на турнире UFC 161 в Виннипеге, но Баран тогда получил травму ступни, и их противостояние перенесли в Торонто.

Ожидалось, что Мишел Празерис встретится здесь с Марком Бочеком, но тот получил травму и был заменён новичком организации Джесси Ронсоном.

Соперником Ивана Менхивара изначально должен был стать Норифуми Ямамото, но его в конечном счёте убрали из карда турнира и заменили Вилсоном Рейсом.

Турнир транслировался платным телеканалом Fox Sports 1 и позже был показан в рамках UFC Reloaded.

Результаты

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:
 Бой вечера: Джон Джонс — Александр Густафссон
 Нокаут вечера: Ренан Баран
 Приём вечера: Митч Ганьон

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC
События 21 сентября
Спорт в Канаде в 2013 году
Сентябрь 2013 года
Международные спортивные соревнования в Торонто